Wąchabno (Wąchabskie) – jezioro w zachodniej Polsce w województwie wielkopolskim, Gmina Siedlec.

Położone jest na zachód od Wolsztyna, po zachodniej stronie wsi Wąchabno (gmina Siedlec). Jezioro o powierzchni 37,2 ha, ma kształt nieregularnego owalu o osi ukierunkowanej równoleżnikowo, długa linia brzegowa w stosunku do objętości wód i jest płytkie (głębokość maksymalna 3,0 m). Otoczone jest w połowie brzegiem klifowym, w połowie brzegiem płaskim, bagnistym. Roślinność wynurzona porasta nieco ponad 40% długości linii brzegowej. Wykazuje cechy zbiornika o naturalnej wysokiej trofii. Charakteryzuje się dobrym mieszaniem wód, a tym samym dobrym nadtlenieniem. Należy do rybackiego typu jezior sandaczowych, jest użytkowane rybacko. Zlewnia bezpośrednia jeziora zagospodarowana jest w sposób różnorodny: około 50% powierzchni zajmują lasy, a grunty orne - około 40% powierzchni. Po południowej stronie jeziora powstała niezbyt liczna indywidualna zabudowa letniskowa. Jezioro zasilane jest wodami podziemnymi i spływem powierzchniowym. Do jeziora wpływają okresowo wody z jeziora Linie Małe. Szacowany procent wymiany wody w ciągu roku jest niski: 100-150%, co wpływa korzystnie na odporność jeziora.

Przypisy 

Jeziora na Pojezierzu Lubuskim
Pojezierza Południowobałtyckie
Jeziora w powiecie wolsztyńskim